Joel puede referirse a:

 Joel (nombre), nombre propio masculino de origen hebreo.

Biblia 
 Joel (profeta), profeta de Israel.
 Joel, hijo primogénito del profeta Samuel.
 Libro de Joel, libro del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo.